Mercury Insurance Open 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 32-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Карлсбаде с 16 по 22 июля 2012 года. Турнир продолжал женскую часть US Open Series того года. Лидер серии — американка Серена Уильямс — на турнир не приехала.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Доминика Цибулкова выигрывает 1й титул в сезоне и второй за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Марион Бартоли уступает 2й финал в сезоне и 11й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ракель Копс-Джонс выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Абигейл Спирс выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Mercury Insurance Open

 WTA Тур 2012
 US Open Series 2012

 Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

США
Теннис
Июль 2012 года
2012
Карлсбад